Змагання в парному розряді проходили в рамках тенісного турніру WTA 4-ї категорії Copa Colsanitas 1999, що проходив удруге в Колумбії. Жанетта Гусарова і Паола Суарес були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Суарес, яка виступала в парі з Лаурою Монтальво.

Седа Норландер і Хрістіна Пападакі виграли титул, у фіналі перемігши Монтальво і Суарес з рахунком 6–4, 7–6 against .

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
 ''' Єлена Докич /  Інес Горрочатегі

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 Copa Colsanitas 1999 Doubles Draw 

1999
Тур WTA 1999